Les élections cantonales ont lieu les  et  et concernent la moitié des cantons de France, excluant la région parisienne.

Résultats 
Les élections se soldent par une « très nette victoire de la gauche ».
On assiste à une forte poussée socialiste, qui agit comme un coup de semonce pour le gouvernement de droite de Jacques Chirac. Le PS gagne  de conseils généraux et le PCF, 75, tandis que, à droite, l'UDR en perd 48 et les RI, 36.

Au total, les partis du Programme commun (PS, PCF et MRG) obtiennent 51,83 % des voix (réparties en 26,59 % pour le PS, 22,80 % pour le PCF et 2,44 % pour le MRG). Les partis de la majorité (UDR, RI, etc.) représentent 42,86 % des exprimés.

À l'issue de ces élections, quinze conseils généraux passent à gauche : Allier, Côtes-d'Armor, Gers, Gironde, Isère, Puy-de-Dôme, Savoie, Territoire de Belfort, Essonne, Val-de-Marne.

Le rapport de force est cependant toujours favorable à la majorité de droite qui conserve la présidence de 54 conseils contre 41 à la gauche.
L'échec de la majorité provoque l'accroissement des divergences entre le président Valéry Giscard d'Estaing et son Premier ministre, qui démissionnera quelques mois plus tard.

Résultats nationaux

Notes et références

Sources 
 Jean-Jacques Becker, Crises et alternances, 1974-1995, Nouvelle histoire de la France contemporaine , Seuil, Paris, 1998

1976
France, cantonales
1976 en France
Mars 1976